Jaragua kan syfta på följande:
 Jaragua (djur), ett släkte insekter

Geografi

Brasilien 

 Jaraguá (ort), Goiás, 
 Jaraguá (kommun), Goiás,

Dominikanska republiken 

 Villa Jaragua, Baoruco, kommun, 

Robotskapade Brasilienförgreningar